В одиночному розряді тенісного турніру WTA Argentine Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Габріела Сабатіні (Переможниця)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Петра Губер (3-тє коло)
  Мерседес Пас (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Ізабель Куето (2-ге коло)
  Адріана Вільягран-Ремі (2-ге коло)

 Вікі Нелсон-Данбар (3-тє коло)
 Беттіна Фулько (чвертьфінал)
 Федеріка Бонсіньйорі (3-тє коло)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Ніколе Крейгер-Ягерман (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Argentine Open